Il termine Fiamma può assumere diversi significati:

Fiamma – fenomeno luminoso tipico della combustione
Fiamma – in araldica, lingua di fuoco che termina con tre punte
Fiamma – simbolo scout
Il Fiamma – Centro Nazionale Sportivo Fiamma, un ente di promozione sportiva
Fiamma - in ambiente nautico, speciale bandiera delle unità di guerra di forma triangolare allungata 
Fiamma Tricolore, il partito politico "MS-FT"
Fiamma olimpica, la fiamma della torcia olimpica
Fiamma Fumana, gruppo musicale
F.I.A.M.M.A., azienda di attrezzature fotografiche

Persone
Fiamma – nome proprio di persona italiano femminile
Ruggiero Fiamma – nome di battaglia del partigiano Manlio Gelsomini
Fiamma Izzo – dialoghista, doppiatrice e direttrice di doppiaggio italiana
Fiamma Nirenstein – giornalista, scrittrice e politica

Pagine correlate 
Fiama
Fiamme
Fiammetta